Por atentado de Ankara se puede entender cualquiera de los siguientes atentados terroristas ocurridos en la capital de Turquía:
 Atentado a la embajada de Estados Unidos en Ankara de 2013, ocurrido el 1 de febrero, causando dos muertos y un herido;
 Atentado de Ankara de 2015, ocurrido el 10 de octubre, causando 128 muertos y 246 heridos;
 Atentado de Ankara del 17 de febrero de 2016, que causó 29 muertos y 61 heridos;
 Atentado de Ankara del 13 de marzo de 2016, que causó 37 muertos y 122 heridos.